Боо́с () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 610 км на південний захід від Парижа, 115 км на південь від Бордо, 40 км на захід від Мон-де-Марсана.

Історія 

1 січня 2017 року Боос було приєднано до муніципалітету Рйон-де-Ланд.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 116 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 312,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Боос на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ланди